François Richard peut désigner :
 François Richard (1580-1660), compositeur ;
 François Richard (1913-2001), auteur français de science-fiction ;
 François Richard (né en 1939), écrivain français ;
 François Richard (né en 1873, mort après 1939), homme politique canadien ;
 François Richard, un des noms de plume de Paul Bérato (1915-1989) ;
 François Richard (1733-1814), écrivain français.
 François Richard (né en 1949), psychanalyste et professeur de psychopathologie à l'université Paris-Diderot

Voir aussi 
 François Richard-Lenoir (1765-1839), manufacturier français
 François-Marie-Benjamin Richard (1819-1908), homme d'Église français